Mallette ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Mallette (* 1981), kanadischer Eishockeyspieler
 Troy Mallette (* 1970), kanadischer Eishockeyspieler
 Yvon Mallette (* 1935), kanadischer Animator